John Butcher ist der Name folgender Personen:

* John Butcher (Politiker) (1946–2006), britischer Politiker
 John Butcher (Saxophonist) (* 1954), britischer Musiker
 John C. Butcher (* 1933), neuseeländischer Mathematiker